Michael Mayer är namnet på flera personer:
 En tysk technomusiker, se Michael Mayer
 En tysk volleybollspelare, se Michael Mayer (volleybollspelare)
 En amerikansk regissör, se Michael Mayer (regissör)

Se även
 Michael Myers